Куцев — фамилия; имеет женскую форму Куцева.
 Куцев, Анатолий Николаевич (1959—2016) — советский футболист, украинский судья и тренер.
 Куцев, Владимир Николаевич (род. 1954) — советский футболист, советский и украинский судья.
 Куцев, Геннадий Филиппович (1938—2020) — российский философ.
 Куцев, Сергей Иванович (род. 1965) — российский генетик. См. также 
 Куц